Lapide est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Cornélius a Lapide ou Cornelissen van den Steen (1567-1637), prêtre jésuite, théologien et bibliste belge ;
 Pinchas Lapide (1922-1993), théologien et historien israélien d'origine autrichienne ;
  (1929-), universitaire et historienne allemande des religions, épouse de Pinchas Lapide.

Toponyme 
 , frazione de la commune italienne de Calatabiano dans la province de Catane en Sicile.

Patronyme hébreu
Toponymie italienne